Геннадий Лазарев:
 Лазарев, Геннадий Захарович (род. 1937) — советский востоковед.
 Лазарев, Геннадий Иннокентьевич (род. 1948) — ректор Владивостокского университета экономики и сервиса, депутат Законодательного Собрания Приморского края.